Павле Милић може да се односи на:

 Павле Милић — црногорски предузетник и бивши политичар, један од оснивача Народне странке Црне Горе;
 Павле Милић (предузетник из САД) — амерички привредник, српског поријекла, из Аризоне;
 Павле Милић (пуковник) — партизански пуковник, шеф југословенске Мисије за ратне злочинаце у Бечу (из 1946);
 Павле Милић (тенисер) — канадски јуниорски тенисер, српског поријекла;